Storia della mia vita (Histoire de ma vie) – memorie di Giacomo Casanova
 Storia della mia vita (Histoire de ma vie) – autobiografia di George Sand del 1855
 Storia della mia vita (The Rampa Story) – opera di Lobsang Rampa del 1960
 Storia della mia vita (Story of My Life) – autobiografia di Moshe Dayan del 1976
 Storia della mia vita (Discurso de mi vida) – autobiografia di Alonso de Contreras del 1983
 Storia della mia vita (Lebensbericht) – opera di Hubert Jedin del 1984
 Storia della mia vita (Geschichte des eigenen Lebens) – opera di Salomon Maimon